Le Temple (Gironde)
 Le Temple (Loir-et-Cher)
ook:
Le Temple-de-Bretagne,  Loire-Atlantique
Le Temple-sur-Lot,  Lot-et-Garonne